

Лансінг — місто, штат Айова
 Лансінг — місто, штат Канзас
 Лансінг — місто, штат Мічиган
 Лансінг — місто, штат Нью-Йорк
 Лансінг — місто, штат Північна Кароліна
 Лансінг — селище, штат Іллінойс
 Лансінг — селище, штат Нью-Йорк
 Лансінг — переписна місцевість, штат Міннесота
 Лансінг — переписна місцевість, штат Огайо